E3 Harelbeke 1980 var den 23. udgave af cykelløbet E3 Harelbeke og blev arrangeret 22. marts 1980. Løbet blev vundet af Jan Raas, efterfulgt af Sean Kelly og Rik Van Linden.

Hold

Resultater

Eksterne henvisninger 

1980
Cykelløb i 1980